Varen kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Varen, Tarn-et-Garonne, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien,

Indonesien 

 Sungai Varen, vattendrag, Papua,

Schweiz 

 Varen, Valais, ort och kommun, 

Robotskapade Indonesienförgreningar